Francisco Venegas (ca. 1525-1594) – pittore e orefice spagnolo
 Francisco Eduardo Venegas (1998) – calciatore messicano